Richard Daniel peut faire référence à :
 Richard Daniel (1973-), joueur de football de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Richard Daniel (1900–1986), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.